I XVI Giochi panamericani si sono disputati a Guadalajara, in Messico, dal 14 al 30 ottobre 2011 e hanno visto la partecipazione di 5.996 atleti di 42 paesi, impegnati in 36 diverse discipline sportive

Alla manifestazione sono affiancati i IV Giochi Para-Panamericani in programma dal 12 al 20 novembre 2011.

I Giochi

Paesi partecipanti

Sport 
Ai giochi sono presenti competizioni relative a 40 diversi sport:

  Atletica leggera
  Badminton
  Baseball
  Beach volley
  Bowling
  Calcio
  Canottaggio
  Canoa/kayak
  Ciclismo
  Equitazione
  Ginnastica
  Hockey su prato
  Judo
  Karate

  Lotta
  Nuoto
  Nuoto sincronizzato
  Palla basca
  Pallacanestro
  Pallamano
  Pallanuoto
  Pallavolo
  Pattinaggio a rotelle
  Pentathlon moderno
  Pugilato
  Racquetball
  Rugby a 7
  Scherma

  Sci nautico
  Softball
  Sollevamento pesi
  Squash
  Taekwondo
  Tennis
  Tennis tavolo
  Tiro
  Tiro con l'arco
  Triathlon
  Tuffi
  Vela

Calendario
Il numero indica le finali che si svolgeranno in quella data.

Medagliere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

https://www.panamsports.org/downloads/pdf/panamgames/2011-guadalajara-tomo-1-lq.pdf
https://www.panamsports.org/downloads/pdf/panamgames/2011-guadalajara-tomo-2-lq.pdf